Gvožđe fluorid se može odnositi na:
Gvožđe(II) fluorid (fero fluorid, FeF2)
Gvožđe(III) fluorid (feri fluorid, FeF3)

Једињења гвожђа